Produktionsbolag kan syfta på:
TV-produktionsbolag – ett bolag inriktat på att producera TV-program, inslag, musikvideor och annat material för television
Filmproduktionsbolag – ett bolag som att framställa spel- eller animerad film